Gouttières puede referirse a: 

 Gouttières, comuna francesa situada en Eure.
 Gouttières, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.